Les  (littéralement en anglais « prix de la bobine d'or ») peuvent faire référence à plusieurs récompenses cinématographiques :
 les , récompenses cinématographiques attribuées depuis 1953 par la Motion Picture Sound Editors dans le domaine de la création sonore aux États-Unis ;
 les  ou Bobines d'or, récompenses cinématographiques attribuées depuis 1977 à la production canadienne qui a enregistré le plus grand nombre d'entrées au box-office au Canada ;
 les , récompenses attribuées par la  aux États-Unis.